

Geografia 
 Circondario di Siegen-Wittgenstein – circondario nella Renania Settentrionale-Vestfalia
 Siegen – città tedesca situata nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Siegen –  comune francese nel dipartimento del Basso Reno nella regione del Grand Est

Altro 
 Sportfreunde Siegen – società calcistica tedesca della città di Siegen
 Università di Siegen – università nell'omonima città tedesca del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia

Pagine correlate 
 Nassau-Siegen